Allmer ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Allmer (1815–1899), französischer Epigraph
 Franz Allmer (1916–2008), österreichischer Geodät
 Henning Allmer (* 1940), deutscher Sportpsychologe und Hochschullehrer
 Josef Allmer (1851–1931), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Almer
 Allmers